NGC 3467 (другие обозначения — UGC 6045, MCG 2-28-30, ZWG 66.67, PGC 32903) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Льва. Открыта Джоном Гершелем в 1828 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3467
Лев (созвездие)
Линзообразные галактики